Mindi kan syfta på:

Geografi

Indonesien 
 Desa Mindi, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Mindi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar